Карл Ка́рлович Ребане () — советский и эстонский физик, академик Академии наук Эстонской ССР (1967), президент АН Эстонской ССР (1973—1990), академик Академии наук СССР (1987; член-корреспондент с 1976), депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9—11 созывов (1974—1989) от Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда (1986).

Ряд работ К. К. Ребане посвящён спектроскопии кристаллов (теория спектров, активированных примесными атомами и молекулами кристаллов, теория влияния колебаний кристаллической решётки и колебательной релаксации на электронные и внутриядерные переходы в кристаллообразующих частицах, разработка теории вторичного свечения активированных кристаллов). Предсказал и обнаружил горячую люминесценцию кристаллов (1968).

Биография 
Родился 11 апреля 1926 года в г. Пярну. В 22 года стал членом ВКП(б).

Участник Великой Отечественной войны, за свою службу получил ряд наград. В 1952 году окончил ЛГУ. С 1956 по 1964 годы работал в Институте физики и астрономии АН Эстонской ССР. С 1964 по 1968 годы занимал должность академика-секретаря Отделения физико-технических и математических наук АН ЭССР. В 1968 году стал вице-президентом, а в 1973 году — президентом АН ЭССР. Профессор Тартуского университета (с 1968 года). Избран народным депутатом СССР от АН СССР в 1989—1991 годах.

Брат — Т. К. Ребане (13.04.1930, Пярну, Эстония — 11.12.2012, Санкт-Петербург), советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, зав. лабораторией атомов и молекул кафедры квантовой механики физического факультета ЛГУ/СПбГУ.

Научная деятельность 
Область научных интересов К. К. Ребане лежала в физике твердого тела, точнее, в спектроскопии кристаллов, но не ограничивалась этим. Его работы оказали существенный вклад в теорию оптических спектров кристаллов с примесными центрами и точечными дефектами. Большое внимание в теоретических работах К. К. Ребане было уделено исследованию динамических процессов, происходящих в возбужденном электронном состоянии примесных кристаллов. Им сформулирована общая концепция вторичного свечения активированных кристаллов, а предложенная им классификация вторичного свечения (люминесценция, рассеяние, «горячая» люминесценция) сыграла важную роль в понимании сложных процессов, происходящих при взаимодействии света с этим классом кристаллических веществ. К. К. Ребане предложил использовать простые молекулы и молекулярные ионы, внедренные в решётку кристалла как чувствительные зонды для детального экспериментального исследования взаимодействия примеси с кристаллом и свойств кристалла. Также им выполнены точные измерения спектров молекул хлорофилла, замороженных в твердотельных матрицах. В его работах были рассмотрены многие вопросы теории бесфононных линий получающихся в результате чисто электронных переходов в твёрдых телах. В развитие этих направлений, таких как лазерная матричная спектроскопия высокого разрешения, спектроскопия одиночных примесных молекул, выжигание стабильных узких спектральных провалов («дыр») в контуре бесфононных линий К. К. Ребане внес большой вклад не только как теоретик, но и как инициатор новых экспериментальных исследований. Являлся инициатором и организатором встреч учёных разных стран, в том числе и четырёх двусторонних советско-американских симпозиумов по оптике 1975—1990 гг.

Научная карьера 
Работал в Тарту в Институте физики и астрономии, а позднее в Институте физики (с 1973 по 1976 год был его директором), с 1958 года — профессор Тартуского университета. Был академиком, академиком-секретарём Отделения физико-технических и математических наук, вице-президентом и президентом (в 1973—1990 гг.) Академии наук Эстонской ССР. 23 декабря 1976 года он был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению общей физики и астрономии, а в 1987 г. — академиком по тому же Отделению. Академиком РАН К. К Ребане оставался и после распада Советского Союза, сохраняя тесные научные связи с российскими учеными. С 1993 года — почётный член Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН. В 2000 году за большой вклад в развитие науки и связей между эстонскими и российскими учеными К. К. Ребане был награждён государственной наградой Российской Федерации — орденом Дружбы.

Являлся членом редакционной коллегии журнала «Оптика и спектроскопия».

Память 
 В Таллине на углу ул. Пронкси и Тина  установлена памятная доска.
 Премия имени Э. В. Шпольского, К. К. Ребане и Р. И. Персонова за выдающиеся научные достижения в области селективной лазерной спектроскопии.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1986)
 2 ордена Ленина (1965, 1986)
 Орден Трудового Красного Знамени (1976)
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Орден Дружбы (4 марта 2000 года, Россия) — за большой вклад в развитие науки, укрепление дружественных отношений и сотрудничества между государствами
 Золотая медаль имени П. Н. Лебедева АН СССР (1981)
 медаль имени С. И. Вавилова Общества «Знание» — за активную популяризацию науки.
 Орден Белой звезды 3 класса (2006)

Избранные работы

Книги 
 "Элементарная теория колебательной структуры спектров примесных центров кристаллов". Наука. Мoskva 1968
 "Impurity Spectra of Solids. Elementary Theory of Vibrational Structure". Springer-Verlag. USA 1970
 "Вторичное свечение примесного центра кристалла". Тарту 1970
 "Energia, entroopia, elukeskkond". Valgus. Tallinn 1980

Статьи 
 Ребане К. К., Ребане Т. К. К теории комбинационного рассеяния // Известия АН ЭССР. Сер. техн. – 1963. Т. 12. – № 3. – С. 227–237.
 Оптический замок / В. С. Зуев, К. К. Ребане. — М. : ФИАН, 1990. — 11 с.; 28 см. — (Препр. АН СССР, Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева; N 102).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 
 Его статьи на Math-Net.Ru

Физики СССР
Физики Эстонии
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Тартуского университета
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Эстонской ССР
Народные депутаты СССР от научных обществ
Академики АН Эстонской ССР
Академики АН Эстонии
Награждённые Золотой медалью имени П. Н. Лебедева
Президенты Эстонской академии наук
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС